Red Oak (chêne rouge en anglais) peut faire référence à :

 
 Red Oak (Iowa)
 Red Oak (Oklahoma)
 Red Oak (Texas)
 Red Oak (Caroline du Nord)